Convento de Santo Domingo (Plasencia), em Plasencia
 Convento de Santo Domingo (Cartagena das Índias), na Colômbia

Desambiguação